Habselyem (textilanyag)
 Habselyem Kötöttárugyár